Кравчук Микола Іванович (механізатор) (1938) — працівник сільськогосподарського підприємства, переможець соціалістичного змагання, ударник десятої та одинадцятої п'ятирічок.
 Кравчук Микола Іванович (письменник) (1929) — український письменник та педагог; лауреат літературних премій ім. Ю. Яновського та ім. Г. Косинки.
 Кравчук Микола Іванович (військовик) — генерал-лейтенант, начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.